Алёшня — деревня в Залегощенском районе Орловской области России. Административный центр Бортновского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от посёлка городского типа Залегощь, административного центра района. Абсолютная высота — 247 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,3 %, женщины — соответственно 52,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 77 % из 514 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из четырёх улиц и одного переулка.

Достопримечательности 
 Православный храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Примечания 

Населённые пункты Залегощенского района